Brunnhäusl ist der Ortsname von

 Brunnhäusl (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brunnhäusl (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern